Теппер — фамилия. Известные носители:

 Теппер, Девид (род. 1957) — один из крупнейших американских инвесторов, основатель хеджевой компании «Appaloosa Management».
 Теппер, Николай Константинович (1895—1960) — советский актёр театра, театральный режиссёр, Заслуженный деятель искусств Туркменской ССР (1943).
 Теппер, Роберт (род. 1950) — американский композитор, автор песен и певец.
 Теппер, Шери (1929—2016) — американская писательница.
 Теппер де Фергюсон, Людвиг-Вильгельм (1768—1838) — музыкант и композитор, учитель музыки и пения в Императорском Царскосельском Лицее пушкинской поры и автор музыки к лицейской «Прощальной Песне».